Nieciecz peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Nieciecz, village de la voïvodie de Lublin
 Nieciecz, village de la voïvodie de Lubusz
 Nieciecz, village de la voïvodie de Mazovie